Спасовщина — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на реке Лочкина в 49 км к северу от Пскова и в 6 км к северо-востоку от села Серёдка.

Население

Инфраструктура 
В деревне действует 2 магазина, почтовое отделение, ФАП, сельский клуб, завод OSKO Invest.

История 
Изначально Спасовщина задумывалась как временный посёлок. Ранее в деревне действовала Начальная школа, Детский сад, Общежитие, Сберкасса, Столовая, Ателье, Парикмахерская. В 2020 установили новую почту и автобусную остановку. В 2022 году снесли старый ФАП, новый будет построен в 2022-2023 году.

Улицы 
ул. Лесная

ул. Юбилейная

ул. Ларионова

ул. Ольги Новиковой

ул. Заречная

пер. Псковский

пер. Молодёжный

Автобус 
В деревне есть автобусная остановка "Спасовщина". Рядом с деревней есть остановка "Лочкина"

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района